Neptunes bezeichnet

 The Neptunes, Musikproduzenten
 Les Neptunes de Nantes, französischer Handballverein
 Neptunes Bellows, Meerenge
 Neptunes Window, Scharte

siehe auch
 Neptun / Neptune